Пьесы-фантазии для фортепиано ор. 3 () — раннее сочинение Сергея Рахманинова, датированное 1892 годом. Цикл состоит из пяти пьес общей продолжительностью около 21 мин. Цикл впервые исполнен автором 20 сентября 1892 года, опубликован издательством «А. Гутхейль» в 1895 году с посвящением Антону Аренскому, учителю Рахманинова по композиции. Рахманинов не оставил никаких указаний по динамике исполнения пьес, все пометки были сделаны редактором.

Последовательность пьес построена на чередовании разных типов тематизма: пьесы № 1 («Элегия»), № 3 («Мелодия»), № 5 («Серенада») насыщены мелодиями обширного диапазона, «чётные» пьесы — № 2 («Прелюдия») и № 4 («Полишинель») состоят из ярких, сильно интонированных микротем из 2-3 звуков.

Пьесы цикла считаются одними из самых исполняемых произведений Рахманинова в студенческой среде, при этом отмечается, что ценность их не только в развитии техники правой руки пианиста, но и в образцовом представлении композиторского мышления с богатой мелодикой и выраженной фортепианной идиоматикой.

Состав 
 Элегия ми-бемоль минор
 Прелюдия до-диез минор
 Мелодия ми мажор
 Полишинель фа-диез минор
 Серенада си-бемоль минор

Примечания

Ссылки 
 

Произведения Сергея Рахманинова
Музыкальные произведения 1892 года
Произведения для фортепиано